Tyrkiet er opdelt i 81 provinser (tyrkisk: il). Hver provins er opdelt i en række forskellige distrikter (ilçe). Provinsregeringen har sæde i det centrale distrikt (merkez ilçe) i provinsen. Det centrale distrikt deler sædvanligvis navn med provinsen (fx byen Van er det centrale distrikt i Van-provinsen). Der er kun to undtagelser til denne navngivning:

 Antakya, der er hovedbyen i Hatay-provinsen
 İzmit, der hovedbyen i Kocaeli-provinsen

En provins administreres af en guvernør (vali) udpeget af indenrigsministeriet.

Efter sammenbruddet af det Osmanniske Rige og efter etableringen af Republikken Tyrkiet den 29. oktober 1923, blev der foretaget ændringer i det administrative system, og der blev oprettet 71 provinser.  Provinserne Ardahan, Artvin og Kars blev etableret i 1924, og antallet af provinser blev øget til 74. I 1939 gik Hatay-Republikken (oprettet i 1938) efter en folkeafstemning fra at være en selvstændig stat til at blive en tyrkisk provins. I 1953 blev det besluttet, at Uşak skulle være en provins, mens Kırşehir skulle være et distrikt, og i 1954 fik Adıyaman, Nevşehir og Sakarya status som provinser. Aksaray, Bayburt, Karaman og Kırıkkale blev provinser i 1989 , Batman og Sirnak i 1990, Bartin i 1991; Ardahan og Iğdır i 1992, Yalova, Karabük og Kilis i 1995 og i 1996 blev Osmaniye en provins. I 1999 blev Düzce en provins, og der er herefter i alt 81 provinser.

I følge Tyrkiske Statistiske Institut var Tyrkiets folketal i 2017 på 80.810.525. Den mest befolkede provins i landet er Istanbul, den mindst befolkede provins er Bayburt. Provinsen med det største areal er Konya og den med den mindste areal er Yalova.

Provinserne

Noter